Simoleon kan avse:

 Simoleon – ett slanguttryck för amerikansk dollar
 Simoleon –  den grundläggande valutan i många av Maxis spel, se simdaler